Nossa Senhora Aparecida (patroonheilige), een patroonheilige
 Nossa Senhora Aparecida (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Nossa Senhora Aparecida (Barra Mansa), een wijk in de Braziliaanse gemeente Barra Mansa in de deelstaat Rio de Janeiro
 Nossa Senhora Aparecida (Juiz de Fora), een wijk in de Braziliaanse gemeente Juiz de Fora in de deelstaat Minas Gerais
 Nossa Senhora Aparecida (Santos Dumont), een wijk in de Braziliaanse gemeente Santos Dumont in de deelstaat Minas Gerais
 Nossa Senhora Aparecida (Uberlândia), een wijk in de Braziliaanse gemeente Uberlândia in de deelstaat Minas Gerais